Парусный спорт на XXVII летних Олимпийских играх

Классы яхт

Медалисты

Страны 

Канада и Китай по разу занимали 5 место(2 очка); Бельгия, Гонконг, Греция и Россия — по разу 6 место (1 очко).

Результаты

Женщины

Мистраль, парусная доска

Европа, одноместный швербот

470, двухместный швербот

Мужчины

Мистраль, парусная доска

Финн, одноместный швербот

470, двухместный швербот

Открытые классы

Лазер, одноместный швербот

49, двухместный скоростной швербот

Звёздный, двухместная килевая яхта

Торнадо, двухместный катамаран

Солинг, килевая яхта

Классификация

1/2 финала

за 3 место

Финал

Литература

Навигация 

Соревнования на летних Олимпийских играх 2000
Международные соревнования по парусному спорту в Австралии